Le manta (de l'espagnol manta, couverture) désigne une pièce de tissu en laine, généralement de forme carrée, utilisée par les bergers actuels dans les Andes et à l'époque préhispanique (Incas). Elle est taillée de façon à former une couverture ou une mante ;
 la culture Manta, une culture d'Amérique centrale disparue avec l'arrivée des Conquistadores ;
 l'art de la culture Manta ;
 l’Opel Manta est un ancien modèle de véhicule automobile de la marque allemande Opel ;
 Manta (bande dessinée numérique) est une application e un site web de diffusion de webtoon;
 Manta est un parcours de montagnes russes du parc SeaWorld Orlando ;
 Manta est le nom d'une bière basse fermentation brassée par la Société Le Froid en Nouvelle-Calédonie.
 le manta est une langue africaine, l'une des nombreuses langues bantoues.

Biologie 
 Manta est un genre de raies actuellement remplacé par le genre Mobula;
 la raie manta océanique et la raie manta de récif, des poissons du genre actuel Mobula.

Fiction 
 Manta (Stingray) et Manta (de la Garde Impériale Shi'ar) sont deux personnages appartenant à l'univers Marvel ;
 le Manta est un véhicule aéroglisseur du jeu Unreal Tournament 2004.

Militaire 
 Manta est un projet de sous-marin de poche allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Opération Manta est le nom d'une opération militaire française.

Patronyme 

 Alexandru Manta (né en 1977), un joueur de rugby à XV roumain ;
 Lorenzo Manta (né en 1974), un joueur de tennis suisse.

Toponyme

Bénin
 Manta, un village dans le département de l'Atacora.

Colombie
 Manta, une municipalité du département de Cundinamarca.

Équateur
 Manta, une ville de la province de Manabí, 
 Manta, le canton dont elle est capitale.

Italie
 Manta, une commune de la province de Coni.